Список відеоігор і пінбол-ігор, випущених компанією Data East.

Відеоігри 
 Act-Fancer: Cybernetick Hyper Weapon
 Al Unser Jr.'s Turbo Racing
 Astro Fighter
 Avengers in Galactic Storm
 Batman: The Caped Crusader (US release of Ocean product for Amiga)
 Bad Dudes VS. Dragon Ninja
 Battle Wings (також відома як B-WING або B-WINGS)
 Bloody Wolf (аркадна версія гри вийшла під назвою Battle Rangers в Європі)
 Boogie Wings
 Boomer Rang'r
 BreakThru
 BurgerTime (серія ігор)
 Burnin' Rubber (Bump 'n' Jump, Buggy Popper)
 Captain America and the Avengers
 Captain Silver
 Caveman Games
 Chelnov (також відома як Atomic Runner)
 China Town
 Cobra Command
 Cobra Command (1988 2D shooter)
 Congo's Caper The Cliffhanger: Edward Randy Dark Lord Darwin 4078 Dash Galaxy in the Alien Asylum (розроблена фірмою Beam Software)
 Dashin' Desperados Desert Assault (Desert Storm Gulf War в Європі, Thunder Zone в Японії)
 Diet Go! Go! Donald Land Dragon Gun Dragon's Lair (для NTSC версії — Super Nintendo Entertainment System)
 Dunk Dream (Street Hoop і Street Slam)
 Dunk Dream 95
 Express Raider (Western Express)
 Fighter's History
 Fighter's History Dynamite (для PAL регіонів випускалася під назвою Karnov's Revenge)
 Fighter's History: Mizoguchi Kiki Ippatsu!
 Fire Trap
 Gate of Doom (Dark Seal)
 Garyo Retsuden
 Gondomania
 Ghostlop (пізніше перейменована G-Mode як Data East's Ghostlop)
 Heavy Barrel
 Heavy Smash
 Hercules no Eikō
 High Seas Havoc (Captain Lang в Японії, Cap'N Havoc в Європі)
 Hippodrome (відома в Японії як Fighting Fantasy)
 Hop A Tic Tac Toe
 Joe & Mac (серія ігор))
 Kamikaze Cabbie
 Karate Champ
 Karnov
 Last Mission Coin-op arcade & Commodore 64
 Lemmings (аркадна версія)
 Liberation
 Lock 'n' Chase
 Lock-On
 Locked 'n Loaded
 Mad Alien (a.k.a. Mad Rider, Highway Chase)
 Magical Drop (серія ігор)
 Metal Clash Metal Max (серія ігор)
 Midnight Resistance Mutant Fighter (випускалася під назвою Death Brade для Super Famicom)
 Mysterious Stones Night Slashers Nitro Ball Nail 'N' Scale
 Oscar: Psycho-Nics (Psychonics Oscar)
 Outlaws Of The Lost Dynasty
 OutRunners (Північноамериканська версія для Sega Genesis)
 Panic! (в Японії Switch!)
 Performan (パフォーマン)
 The Real Ghostbusters Revive... Sosei Ring King Road Avenger RoboCop RoboCop 2 Santa Claus no Takarabako (developed by Musical Plan Ltd.)
 Super Break (перша гра Data East)
 Super Break 2 Scrum Try Shackled Shoot Out Shadowrun Side Pocket (серії ігор)
 Sly Spy (Secret Agent в Японії і Sly Spy: Secret Agent в Європі)
 Skull Fang Ku-u-ga Gaiden Soccer League — Winner's Cup Spin Master (відома в Японії під назвою Miracle Adventure (ミラクルアドベンチャー))
 Stadium Hero (серія ігор)
 Street Hoop
 Suiko Enbu: Outlaws of the Lost Dynasty
 Suiko Enbu: Fuun Saiki
 Super Birdie Rush
 Super Real Darwin
 Tantei Jingūji Saburō (серія ігор)
 Tattoo Assassins — Made By Data East Pinball
 Trio The Punch — Never Forget Me...
 Tumblepop
 Two Crude Dudes (також відома під назвою Crude Buster)
 Vapor Trail: Hyper Offense Formation
 Werewolf: The Last Warrior
 Windjammers
 Wizard Fire (Dark Seal II)
 Wolf Fang Zippy Bug Пінбол-ігри 
 Laser War (1987)
 Aaron Spelling (мод Lethal Weapon 3)
 The Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends (1993)
 Back to the Future: The Pinball (1990)
 Batman (1991)
 Checkpoint (1991)
 Guns N' Roses (1994)
 Hook (1992)
 Jurassic Park (1993)
 King Kong (1990)
 Last Action Hero (1993)
 Lethal Weapon 3 (1992)
 Maverick (1994)
 RoboCop (1990)
 Secret Service (1988)
 The Simpsons (1990)
 Star Trek (1991)
 Star Wars (Data East) (1992)
 Tales from the Crypt (1993)
 Teenage Mutant Ninja Turtles (1991)
 Time Machine (1988)
 The Who's Tommy Pinball Wizard (1994)
 WWF Royal Rumble'' (1994)

Див. також 
 Data East

Примітки 

Відеоігри за алфавітом